Arsenius oder Arsenios, Griechisch Αρσενιος kräftig, steht für:

 Arsenius der Große (um 354–um 450), Heiliger und Eremit
 Arsenios von Alexandria († 1010), orthodoxer Patriarch von Alexandria
 Arsenios Apostolios (ca. 1468–1538), griechischer Gelehrter, Bischof von Monemvasia
 Arsenios Autoreianos († nach 1265), Patriarch von Konstantinopel

 Arsenios Balaban († 1569), orthodoxer Bischof von Lwów 
 Arsenios von Kappadokien (1840–1924), Heiliger und Taufpate des Heiligen Paisios vom Heiligen Berg
 Arsenius Butscher (1928–2013), deutscher Motorradrennfahrer
 Arsenios Kardamakis (* 1973), Metropolit von Austria und Exarch von Ungarn